Туйсеркан:

 Туйсеркан — город на западе Ирана, в провинции Хамадан.
 Туйсеркан — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан.